Le terme Route 119 peut désigner plusieurs routes :

 Route européenne 119 en Azerbaïdjan et en Russie
 Route 119 au Nouveau-Brunswick, Canada
  dans certains départements, en France
  dans certains pays